Pelton kan syfta på:

 Pelton, Durham - en ort och civil parish i Durham, England
 Lester Allan Pelton (1829-1908), amerikansk guldgrävare, mekaniker och uppfinnare